Pseudopoda — род пауков из семейства Sparassidae. Более 200 видов.

Распространение 
Встречается в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Описание 
Пауки средних размеров (1—3 см). Цвет: жёлтый, жёлто-коричневый или тёмно-красно-коричневый с тёмным рисунком. Бёдра с шипиками. Брюшко дорсально в основном со светлой поперечной полосой в задней половине, брюшко вентрально в основном с тёмным пятном перед спиннерами. Эмболюс самца расширен и уплощён, по крайней мере, в своей базальной части, ретролатеральный апофизис (RTA) выступает проксимально или мезиально из голени. Эпигин самки с боковыми лопастями, отчётливо выходящими за пределы эпигастральной борозды и у большинства видов покрывающими срединную перегородку (септум). Система внутренних половых протоков самки покрыта первым витком или первым витком и боковыми лопастями. Среда обитания: листовая подстилка, кора деревьев, под камнями и бревнами.

Классификация 
Описано более 200 видов. Род был впервые выделен в 2000 году немецким арахнологом Петером Егером для восьми видов Heteropoda (и типового вида Pseudopoda prompta (OP-Cambridge 1885)) и включён в подсемейство Heteropodinae. Родовое название Pseudopoda было выбран в связи со сходством габитуса видов нового рода с Heteropoda.

 Pseudopoda abnormis Jäger, 2001
 Pseudopoda acuminata Zhang, Zhang & Zhang, 2013
 Pseudopoda akashi (Sethi & Tikader, 1988)
 Pseudopoda albolineata Jäger, 2001
 Pseudopoda albonotata Jäger, 2001
 Pseudopoda alta Jäger, 2001
 Pseudopoda amelia Jäger & Vedel, 2007
 Pseudopoda anguilliformis Zhang, Jäger & Liu, 2017
 Pseudopoda ashcharya Jäger & Kulkarni, 2016
 Pseudopoda ausobskyi Jäger, 2001
 Pseudopoda bangaga Jäger, 2015
 Pseudopoda biapicata Jäger, 2001
 Pseudopoda bibulba (Xu & Yin, 2000)
 Pseudopoda bicruris Quan, Zhong & Liu, 2014
 Pseudopoda birmanica Jäger, 2001
  Pseudopoda brauni Jäger, 2001
  Pseudopoda breviducta Zhang, Zhang & Zhang, 2013
  Pseudopoda cangschana Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda casaria (Simon, 1897)
  Pseudopoda chauki Jäger, 2001
  Pseudopoda chayuensis Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda cheppe Caleb, 2018
  Pseudopoda chulingensis Jäger, 2001
  Pseudopoda coenobium Jäger, Li & Krehenwinkel, 2015
  Pseudopoda colubrina Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda conaensis Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda confusa Jäger, Pathoumthong & Vedel, 2006
  Pseudopoda contentio Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda contraria Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda cuneata Jäger, 2001
  Pseudopoda daliensis Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda dama Jäger, 2001
  Pseudopoda damana Jäger, 2001
  Pseudopoda dao Jäger, 2001
  Pseudopoda daxing Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda dhulensis Jäger, 2001
  Pseudopoda digitata Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda diversipunctata Jäger, 2001
  Pseudopoda emei Zhang, Zhang & Zhang, 2013
  Pseudopoda everesta Jäger, 2001
  Pseudopoda exigua (Fox, 1938)
  Pseudopoda exiguoides (Song & Zhu, 1999)
  Pseudopoda fabularis Jäger, 2008
  Pseudopoda fissa Jäger & Vedel, 2005
  Pseudopoda gemina Jäger, Pathoumthong & Vedel, 2006
  Pseudopoda gexiao Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda gibberosa Zhang, Zhang & Zhang, 2013
  Pseudopoda gogona Jäger, 2001
  Pseudopoda gongschana Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda grahami (Fox, 1936)
  Pseudopoda grasshoffi Jäger, 2001
  Pseudopoda heteropodoides Jäger, 2001
  Pseudopoda hingstoni Jäger, 2001
  Pseudopoda hirsuta Jäger, 2001
  Pseudopoda huberi Jäger, 2015
  Pseudopoda huberti Jäger, 2001
  Pseudopoda hyatti Jäger, 2001
  Pseudopoda intermedia Jäger, 2001
  Pseudopoda interposita Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda jirensis Jäger, 2001
  Pseudopoda kalinchoka Jäger, 2001
  Pseudopoda kasariana Jäger & Ono, 2002
  Pseudopoda khimtensis Jäger, 2001
  Pseudopoda kullmanni Jäger, 2001
  Pseudopoda kunmingensis Sun & Zhang, 2012
  Pseudopoda lacrimosa Zhang, Zhang & Zhang, 2013
  Pseudopoda latembola Jäger, 2001
  Pseudopoda lushanensis (Wang, 1990)
  Pseudopoda lutea (Thorell, 1895)
  Pseudopoda maeklongensis Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda marmorea Jäger, 2001
  Pseudopoda marsupia (Wang, 1991)
  Pseudopoda martensi Jäger, 2001
  Pseudopoda martinae Jäger, 2001
  Pseudopoda martinschuberti Jäger, 2015
  Pseudopoda mediana Quan, Zhong & Liu, 2014
  Pseudopoda medogensis Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda megalopora Jäger, 2001
  Pseudopoda minor Jäger, 2001
  Pseudopoda monticola Jäger, 2001
  Pseudopoda namkhan Jäger, Pathoumthong & Vedel, 2006
  Pseudopoda nanyueensis Tang & Yin, 2000
  Pseudopoda nyingchiensis Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda obtusa Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda ohne Logunov & Jäger, 2015
  Pseudopoda parvipunctata Jäger, 2001
  Pseudopoda peronata Zhang, Jäger & Liu, 2017
  Pseudopoda perplexa Jäger, 2008
  Pseudopoda physematosa Zhang, Jäger & Liu, 2019
  Pseudopoda pingu Jäger, 2015
  Pseudopoda platembola Jäger, 2001
  Pseudopoda prompta (O. Pickard-Cambridge, 1885)
  Pseudopoda putaoensis Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda recta Jäger & Ono, 2001
  Pseudopoda rhopalocera Yang, Chen, Chen & Zhang, 2009
  Pseudopoda rivicola Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda robusta Zhang, Zhang & Zhang, 2013
  Pseudopoda roganda Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda rufosulphurea Jäger, 2001
  Pseudopoda saetosa Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda schawalleri Jäger, 2001
  Pseudopoda schwendingeri Jäger, 2001
  Pseudopoda semiannulata Zhang, Zhang & Zhang, 2013
  Pseudopoda semilunata Zhang, Jäger & Liu, 2019
  Pseudopoda serrata Jäger & Ono, 2001
  Pseudopoda shacunensis Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda shillongensis (Sethi & Tikader, 1988)
  Pseudopoda shuo Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda shuqiangi Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda sicca Jäger, 2008
  Pseudopoda sicyoidea Zhang, Jäger & Liu, 2017
  Pseudopoda signata Jäger, 2001
  Pseudopoda sinapophysis Jäger & Vedel, 2007
  Pseudopoda sinopodoides Jäger, 2001
  Pseudopoda songi Jäger, 2008
  Pseudopoda spiculata (Wang, 1990)
  Pseudopoda spirembolus Jäger & Ono, 2002
  Pseudopoda straminiosa (Kundu, Biswas & Raychaudhuri, 1999)
  Pseudopoda subbirmanica Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda taibaischana Jäger, 2001
  Pseudopoda thorelli Jäger, 2001
  Pseudopoda tiantangensis Quan, Zhong & Liu, 2014
  Pseudopoda tinjura Jäger, 2001
  Pseudopoda titan Zhao & Li, 2018
  Pseudopoda tji Jäger, 2015
  Pseudopoda triangula Zhang, Zhang & Zhang, 2013
  Pseudopoda triapicata Jäger, 2001
  Pseudopoda trisuliensis Jäger, 2001
  Pseudopoda varia Jäger, 2001
  Pseudopoda virgata (Fox, 1936)
  Pseudopoda wamwo Jäger, 2015
  Pseudopoda wang Jäger & Praxaysombath, 2009
  Pseudopoda wu Jäger, Li & Krehenwinkel, 2015
 Pseudopoda xia Zhao & Li, 2018
 Pseudopoda yinae Jäger & Vedel, 2007
 Pseudopoda yuanjiangensis Zhao & Li, 2018
 Pseudopoda yunnanensis (Yang & Hu, 2001)
 Pseudopoda zhangi Fu & Zhu, 2008
 Pseudopoda zhangmuensis (Hu & Li, 1987)
 Pseudopoda zhejiangensis (Zhang & Kim, 1996)
 Pseudopoda zhenkangensis Yang, Chen, Chen & Zhang, 2009
 Pseudopoda zixiensis Zhao & Li, 2018

Дополнение (2023) 
Источник:

 Pseudopoda acris
 Pseudopoda acutiformis
 Pseudopoda aliena
 Pseudopoda allantoides
 Pseudopoda amphitropa
 Pseudopoda anfracta
 Pseudopoda apiculiformis
 Pseudopoda applanata
 Pseudopoda arta
 Pseudopoda auricularis
 Pseudopoda bachmaensis
 Pseudopoda bacilliformis
 Pseudopoda baoshanensis
 Pseudopoda bazhongensis
 Pseudopoda beibeiensis
 Pseudopoda bifaria
 Pseudopoda byssina
 Pseudopoda caoi
 Pseudopoda caudata
 Pseudopoda chiangmaiensis
 Pseudopoda chishuiensis
 Pseudopoda chuxiongensis
 Pseudopoda colossa
 Pseudopoda columnacea
 Pseudopoda complanata
 Pseudopoda conica
 Pseudopoda curva
 Pseudopoda daguanensis
 Pseudopoda daiyunensis
 Pseudopoda datangensis
 Pseudopoda daweiensis
 Pseudopoda dengi
 Pseudopoda digitaliformis
 Pseudopoda drepanoides
 Pseudopoda explanata
 Pseudopoda falcata
 Pseudopoda flabelliformis
 Pseudopoda flexa
 Pseudopoda foliiculiaris
 Pseudopoda gracilenta
 Pseudopoda grandis
 Pseudopoda huangensis
 Pseudopoda huanglianensis
 Pseudopoda hupingensis
 Pseudopoda imparilis
 Pseudopoda jiangi
 Pseudopoda jiugongensis
 Pseudopoda kavanaughi
 Pseudopoda kongdangensis
 Pseudopoda langyaensis
 Pseudopoda liui
 Pseudopoda longa
 Pseudopoda longcanggouensis
 Pseudopoda longiuscula
 Pseudopoda longtanensis
 Pseudopoda longxiensis
 Pseudopoda luechunensis
 Pseudopoda mamillaris
 Pseudopoda mamilliformis
 Pseudopoda mengsongensis
 Pseudopoda mojiangensis
 Pseudopoda nandaensis
 Pseudopoda nankunensis
 Pseudopoda nanlingensis
 Pseudopoda nayongensis
 Pseudopoda nematodes
 Pseudopoda nujiangensis
 Pseudopoda olivea
 Pseudopoda oliviformis
 Pseudopoda pantianensis
 Pseudopoda papilionacea
 Pseudopoda qingxiensis
 Pseudopoda sacciformis
 Pseudopoda sangzhiensis
 Pseudopoda shimenensis
 Pseudopoda songi
 Pseudopoda spatiosa
 Pseudopoda spiralis
 Pseudopoda strombuliformis
 Pseudopoda stylaris
 Pseudopoda subtilis
 Pseudopoda taipingensis
 Pseudopoda taoi
 Pseudopoda taoyuanensis
 Pseudopoda tianpingensis
 Pseudopoda trigonia
 Pseudopoda trinacriformis
 Pseudopoda waoensis
 Pseudopoda wenchuanensis
 Pseudopoda wui
 Pseudopoda wulaoensis
 Pseudopoda yangensis
 Pseudopoda yangmingensis
 Pseudopoda yangtaiensis
 Pseudopoda yilanensis
 Pseudopoda yingjingensis
 Pseudopoda yunfengensis
 Pseudopoda zhaoae
 Pseudopoda zhengi
 Pseudopoda zuoi

Примечания

Литература 
 Caleb, J.T.D., Mondal, K. & Kumar, V. (2018) A new species of the huntsman spider genus Pseudopoda Jäger (Araneae: Sparassidae) from the Eastern Himalayas, India. Halteres, 9, 170—175.
 Jäger, P. (2008a) Sparassidae from China 5. Pseudopoda songi sp. n. from Yunnan Province (Arachnida, Araneae, Sparassidae, Heteropodinae). Senckenbergiana Biologica, 88, 45-48.
 Jäger, P. (2008b) Three new Pseudopoda species from northern India (Araneae, Sparassidae, Heteropodinae). Revue Suisse de Zoologie, 115, 515—526. https://doi.org/10.5962/bhl.part.80441
 Jäger, P. (2015) Conductor-less and vertically niched: new species of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) from Myanmar. Arachnology, 16 (9), 333—350. https://doi.org/10.13156/arac.2015.16.9.333
 Jäger, P. (2008a) Sparassidae from China 5. Pseudopoda songi sp. n. from Yunnan Province (Arachnida, Araneae, Sparassidae, Heteropodinae). Senckenbergiana Biologica, 88, 45-48.
 Jäger, P. (2008b) Three new Pseudopoda species from northern India (Araneae, Sparassidae, Heteropodinae). Revue Suisse de Zoologie, 115, 515—526. https://doi.org/10.5962/bhl.part.80441
 Jäger, P. (2015) Conductor-less and vertically niched: new species of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) from Myanmar. Arachnology, 16 (9), 333—350. https://doi.org/10.13156/arac.2015.16.9.333
 Li, Z.C., Zhang, H., Jäger, P. & Liu, J. (2019) One new Pseudopoda group from Yunnan Province, China (Araneae: Sparassidae). Acta Arachnologica Sinica, 28 (2), 96-105.
 Quan, D., Zhong, Y. & Liu, J. (2014) Four Pseudopoda species (Araneae: Sparassidae) from southern China. Zootaxa, 3754 (5), 555—571. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3754.5.2
 Tang, G. & Yin, C.M. (2000) One new species of the genus Pseudopoda from south China (Araneae: Sparassidae). Acta Laser Biology Sinica, 9, 274—275.
 Tanikawa, A. (2022) Japanese spiders of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae). Acta Arachnologica, 71 (1), 33-44. https://doi.org/10.2476/asjaa.71.33
 Yang, Z.Z., Chen, Y.Q., Chen, Y.L. & Zhang, Y.G. (2009) Two new species of the genus Pseudopoda from Yunnan, China (Araneae: Sparassidae). Acta Arachnologica Sinica, 18, 18-22.
 Zhang, B.S., Zhang, F. & Zhang, Z.S. (2013a) Four new species of the genus Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae, Sparassidae) from Yunnan province, China. Zootaxa, 3702, 273—287. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3702.3.5
 Zhang, F., Zhang, B.S. & Zhang, Z.S. (2013b) New species of Pseudopoda Jäger, 2000 from southern China (Araneae, Sparassidae). ZooKeys, 361, 37-60. https://doi.org/10.3897/zookeys.361.6089
 Zhang, H., Jäger, P. & Liu, J. (2017) One new Pseudopoda species group (Araneae: Sparassidae) from Yunnan Province, China, with description of three new species. Zootaxa, 4318 (2), 271—294. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4318.2.3
 Zhang, H., Jäger, P. & Liu, J. (2019) Establishing a new species group of Pseudopoda Jäger, 2000 with the description of two new species (Araneae, Sparassidae). ZooKeys, 879, 91-115. https://doi.org/10.3897/zookeys.879.35110

Ссылки 
 

Sparassidae
Роды паукообразных